Озоди — объекты в Таджикистане:
 Пик Озоди — семитысячник в Таджикистане (до 2020 года — пик Корженевской);
 Озоди — тоннель в Таджикистане.